Баклаши́ (Окинино-Баклаши) — село в Шелеховском районе Иркутской области. Административный центр Баклашинского муниципального образования.

География 
Расположено на правом берегу реки Иркут, в 22 км к юго-западу от города Иркутска и в 4 км к северо-западу от города Шелехова. У восточной окраины села проходит западный Обход города Иркутска, связывающий автомагистрали «Сибирь» и «Байкал».

История 
Основано во второй половине XVII века как казачье сторожевое зимовье под названием Окининское (Акинино). Село получило добавление Баклаши в связи с тем, что население занималось изготовлением «баклуш» — берёзовых болванок для токарной выделки и, вплоть до 1960-х годов, носило двойное название Окинино-Баклаши.

8 апреля 1998 года решением Шелеховской Думы утверждено Баклашинское муниципальное образование, в состав которого вошли населённые пункты Баклаши, Введенщина, Пионерск.

Население

Люди, связанные с селом 
Баклаши — родина дважды Героя Советского Союза, генерала армии А. П. Белобородова.

Примечания

Ссылки 
 Баклашинское сельское поселение
 Баклаши
 Баклаши на информационно-краеведческом портале «Байкальский край»

Населённые пункты Шелеховского района
Иркутская агломерация